Robrahn ist der Name von

 Karl Heinz Robrahn (1913–1987), katholischer Lyriker
 Mikkel Robrahn (* 13. Januar 1991), deutscher Autor, Redakteur, YouTuber und Podcaster

Robrahn steht für

 Robrahn & Co., 1823 gegründete Druckerei in Magdeburg